Ма́йский — бывший посёлок сельского типа Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 1 хозяйство, 1 житель.

География 
Посёлок расположен на севере Сердобского района. Расстояние до административного центра сельсовета села Кирово — 13 км, расстояние до районного центра город Сердобск — 41 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., посёлок основан между 1926 и 1939 годами,  в 1955 году — в Свищёвском районе Пензенской области, в 1957 году передан в Сердобский район.. С 1 января 2015 года посёлок Майский исключён из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как прекративший своё существование населённый пункт в связи с отсутствием зарегистрированного населения.

Численность населения

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Майский на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района